Pozzo puede referirse a:
 Pozzo d'Adda
 Barcellona Pozzo di Gotto

Apellido 
 Andrea Pozzo (1642, Trento – 1709, Viena), jesuita lego y el artista italiano prolífico, que trabaja como decorador, arquitecto, diseñador, pintor, profesor y teórico, y siendo una de las principales figuras del arte barroco católico.
 Ariel Pozzo (1963-), músico y compositor argentino.
 Cassiano dal Pozzo (1588-1657), erudito y mecenas italiano.
 Gilmar Dal Pozzo, "Gilmar" (º  1969, Quilombo), un futbolista brasileño.
 Guido Pozzo (1951-), un prelado católico y teólogo italiano.
 Maria Vitória dal Pozzo della Cisterna (1847, Paris – 1876, Sanremo), un noble franco italiana y belga, la Reina de España (1870–1873) y la Duquesa de Aosta (1863–1876).
 Mattia Pozzo (1989-), un ciclista italiano.
 Modesta Pozzo (1555-1592), escritor veneciano.
 Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397, Florença – 1482, Florença), matemático, astrónomo y geógrafo italiano.
 Tania Pozzo (1980-), científica e investigadora boliviana.
 Vittorio Pozzo (1886, Turim – 1968, Ponderano), un entrenador de fútbol italiano.